Hołe Kamienieckie (ukr. Голокам'янка) – wieś na Ukrainie w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Голокам'янка (Hołe Kamienieckie) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon żółkiewski